Maria Dembowska – polska etnograf
 Maria Dembowska – polska bibliograf i biblioznawca